Рахма́нин — русская фамилия.

Известные носители 
 Рахманин, Александр Александрович (1852—1906) — полковник, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Рахманин, Валентин Сидорович (род. 1930) — доктор философских наук, профессор.
 Рахманин, Владимир Олегович (род. 1958) — российский государственный деятель, дипломат.
 Рахманин, Олег Борисович (1924—2010) — советский дипломат и партийный деятель, российский учёный.
 Рахманин, Павел Петрович (1931—2019) — советский и российский государственный деятель и учёный, доктор ветеринарных наук.
 
 Рахманин, Тихон Ильич (1906—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Рахманин, Фёдор Ипполитович (1731 — ?) — русский полярный мореплаватель.
 Рахманин, Юрий Анатольевич (род. 1937) — советский и российский учёный, академик РАМН (2004), академик РАН (2013).

См. также